Rost může být:

příjmení
 Andrea Rost (* 1962) – maďarská sopranistka
 Clarence Rost (* 1914) – bývalý kanadský hokejista
 Johann Leonhard Rost (1688–1727) – německý astronom
 Karl Rost (1880–1919) – německý entomolog
 Markus Rost – německý matematik
 Meinoud Rost van Tonningen (1894–1945) – nizozemský politik
 Rudolf Rost (1912–1999) – český mineralog a geochemik

nebo
 Røst, město v Norsku
 Rost (kráter), impaktní kráter na Měsíci

Rozcestníky - příjmení